__БЕЗКН__
-{Event Horizon}- се може односити на:

оригинални назив филма Коначни хоризонт.
термин на енглеском за хоризонт догађаја, релативистички ефекат.